Светлана Владимировна Бабушкина (род. 15 февраля 1992 года) — российская спортсменка, чемпионка России по вольной борьбе, бронзовый призёр чемпионата Европы 2013 года, мастер спорта России международного класса.

Биография 
Светлана выступает за Брянск, тренируется у своего отца — Заслуженного тренера России В. Н. Бабушкина и В. Н. Ананьева.

Была чемпионкой Европы среди юниоров (2012). Чемпионка России 2015 года. На чемпионате Европы 2013 года завоевала бронзовую медаль.

Ссылки 
 Профиль на сайте Федерации спортивной борьбы России
 
 Светлана Бабушкина: после поражения понимала: чтобы там ни было, я должна завоевать бронзу

Чемпионки России по женской борьбе